Het noordwesten, een windstreek
 Noordwest (provincie), een provincie in Zuid-Afrika.
 Noordwest (Veenendaal), een wijk
 Noordwest (Wageningen), een wijk in Wageningen
 Noordwest (Tilburg), een wijk in Tilburg
 Noordwest (Utrecht), een wijk in Utrecht.

Zie ook:
 Nord-Ouest